Шинковка:
 шинковка — мелкое измельчение продуктов (обычно овощи, зелень, отварное мясо и др.) для заготовок и приготовления пищи.
 шинковка — одна из функций кухонного комбайна или отдельное устройство, имеющее нож и защитное приспособление с целью защиты рук от порезов.

Технология приготовления пищи